Oberhüseren steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Belpberg BE im Kanton Bern, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Doppleschwand im Kanton Luzern, Schweiz